Самуил Корецкий
 Корецкий, Самуил (ок. 1586—1622) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат и авантюрист.
 Корецкий, Самуил Кароль (ок. 1621—1651) — польский магнат, староста, ротмистр гусарской хоругви.